Гоголи:

 Гоголи — род птиц семейства утиных.

Населённые пункты

Россия 
 Гоголи — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Гоголи — деревня в Камбарском районе Удмуртии.
 Гоголи — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Гоголи — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.